Funing ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Funing (抚宁县) der bezirksfreien Stadt Qinhuangdao in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Funing (Qinhuangdao);
 den Kreis Funing (阜宁县) der bezirksfreien Stadt Yancheng in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Funing (Yancheng); 
 den Kreis Funing (富宁县) des Autonomen Bezirks Wenshan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Funing (Wenshan);
 die Großgemeinde Funing (抚宁镇) des gleichnamigen Kreises in Hebei, siehe Funing (Funing);
 die Großgemeinde Funing (阜宁镇) der Stadt Suifenhe in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Funing (Suifenhe).